«Salagnac» puede referirse a:
 Salagnac, comuna francesa del departamento de Dordoña. 
 Salagnac, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Paillant.